Die sogenannte Sforza-Linie war ein umgesetzter Grenzziehungsvorschlag bei der Teilung Oberschlesiens im Jahr 1921. Die Teilungslinie geht auf den italienischen Botschafter in Paris Carlo Sforza zurück, der den Interessen der französischen Seite nahestand. Er brachte diese Linie am 20. Oktober 1921 auf der Botschafterkonferenz in Paris vor.

Einzelnachweise 

Geschichte (Schlesien)
Politik (Weimarer Republik)
Politik 1921
Sforza